Várhelyi Csaba (1925–2015) kémikus, kémiai szakíró
Várhelyi Csaba (1962–) vegyészmérnök, kutatómérnök